Edelweißhütte oder Edelweisshütte heißen:

 Edelweißhütte (Dolomiten) (Rifugio La Ciasota), oberhalb Kolfuschg in der Nähe des Grödner Jochs
 Edelweißhütte (Fichtelgebirge), Schutzhütte des DAV
 Edelweißhütte (Glocknergruppe), Schutzhaus am Gipfel der Edelweißspitze, Großglocknerstraße
 Edelweisshütte (Rax-Schneeberg-Gruppe), oberhalb Puchberg am Schneeberg
 Edelweißhütte (Türnitzer Alpen), am Gipfel der Mariazeller Bürgeralpe
 Edelweißhütte (Stubaier Alpen), im Aggls-Rosskopf-Kamm oberhalb des Pflerschtals
 Edelweißhütte (Bregenzerwaldgebirge), südlich der Kanisfluh

Siehe auch
 Edelweißerhütte, Schutzhütte im Tennengebirge, Salzburger Land
 Edelweißhaus